Семейная жизнь — может означать:

Книги и публикации 
  — роман 2014 года Ахила Шармы.
  — канадский журнал, издаваемый в основном для Старого Ордена Амиши.
  (1993–2001) — американский журнал для родителей.
 «Семейная жизнь» — приложение к журналу Belfast Telegraph, Северная Ирландия.

Фильмы 
 Семейная жизнь (фильм, 1924) — фильм режиссёра .
 Семейная жизнь (фильм, 1949) — фильм режиссёра Теда Пешака ().
 Семейная жизнь (фильм, 1971, Британия) — фильм режиссёра Кена Лоуч.
  — фильм режиссёра Кшиштоф Занусси.
  — фильм французского режиссёра Жака Дуайона.
  — чилийский фильм, снятый Алисией Шерсон и Кристианом Хименесом.

Организации 
 «Семейная жизнь» — подразделение христианской организации .
  — сеть христианских радиостанций в США, транслирующих современную христианскую музыку, христианские разговоры и учения.

См. также 
  — ирландская организация против абортов, основанная в 1996 году.